

Anno 
 928 o 928 a.C.

Codici 
 928 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Moonedge Observatory, a Northport, nella Contea di Suffolk (New York), degli USA

Matematica 
 928 – numero